Bare Knuckles – film del 1921 diretto da James P. Hogan
Bare Knuckles – film del 1977 diretto da Don Edmonds
Bare Knuckles – film del 2014 diretto da Eric Etebari